

Toponyme 

 ,  une paroisse du comté de Clare en Irlande ;
 , une  du comté de Westmeath en Irlande ;
 Dysart, une ancienne ville royale du comté de Fife (Écosse) ;
 Dysart, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Dysart, un village, en Saskatchewan, au Canada ;
 Dysart, une ville du comté de Tama, en Iowa, aux États-Unis.